Kiimarivier (loopse of krolse rivier) is de naam van twee rivieren in noord Zweden
Kiimarivier (Lainiorivier); zijrivier van de Lainiorivier
Kiimarivier (Muoniorivier); zijrivier van de Muonio